Байо́-ле-Пен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний захід від Орлеана, 15 км на південний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 569 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1533,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Байо-ле-Пен на сайті французького Національного інституту географії
 Байо-ле-Пен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Байо-ле-Пен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар